Santa Engracia renvoie à plusieurs éléments différents :

Saintes 

 Engracia, martyre de Saragosse au  ;
 Engracia, martyre de Ségovie au  ;
 Engracia, martyre de Carbajales et Badajoz au .

Édifices religieux

En Espagne 

 la basilique Santa Engracia est une église de la ville de Saragosse, en Aragon, qui conserve les restes du monastère suivant : 
 le monastère Santa Engracia fut un monastère important. Aujourd'hui ne subsistent que quelques restes de ce puissant monastère ; 
 la basilique Santa Engracia est une église de la ville de Madrid ;
 la basilique Santa Engracia est une église de la localité de Cestona, au Guipuscoa ;
 l’église Santa Engracia, est une église de la ville de Santa Engracia del Jubera, dans la Rioja ;
 l’église Santa Engracia, est une église de la ville d'Uztárroz, en Navarre ;
 l’église Santa Engracia, est une église de la localité de Valverde de la Virgen, dans le León.

Au Portugal 
 l’église Santa Engracia, est une église de la ville de Lisbonne, au Portugal, qui a été reconvertie en Panthéon national en 1916. Elle se trouve dans la commune de São Vicente de Fora.

Toponymes

En Espagne 
 Santa Engracia est une localité de la commune de Tauste, située dans la province de Saragosse ;
 Santa Engracia est une localité de la commune de Loarre, située dans la province de Huesca ;
 Santa Engracia del Jubera est une commune située dans la province de la Rioja.

Au Portugal 
 Santa Engracia est une freguesia de Lisbonne.

Voir aussi 
 

Homonymie